«Борис Ельцин: от рассвета до заката» — книга воспоминаний Александра Коржакова, бывшего начальника службы безопасности президента Ельцина.

История написания 
Книга, содержащая описания скандальных эпизодов с участием Бориса Ельцина, вышла в 1997 году и стала бестселлером, вызвав большой резонанс. Позднее была переведена на несколько иностранных языков, в том числе болгарский (; 1997, перевела Росица Бырдарска), польский (; 1998, перевела ), китайский (; 1999) и чешский (; 2000, перевела Ива Черна).

20 июня 1996 года Коржаков был уволен Президентом РФ Б. Н. Ельциным со всех постов, в результате скандала, возникшего в ходе дела о «коробке из-под ксерокса» в ходе предвыборной кампании Ельцина на второй срок, что и послужило поводом для написания книги.

В 2004 году вышла новая книга Коржакова «Борис Ельцин: от рассвета до заката. Послесловие».

Примечания 

Книги по алфавиту
Книги 1997 года
Борис Ельцин
Борис Ельцин в массовой культуре